Alderman Islands steht für:
 Alderman Islands (Irland), Inselgruppe in Irland
 The Aldermen Islands, Inselgruppe in Neuseeland